Comitatul Barry sau Barry County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii, ambele numite după U.S. Postmaster General, William T. Barry,

 Comitatul Barry, statul  (Formate MI -- Categorie și format)
și
 Comitatul Barry, statul  (Formate MO -- Categorie și format)

Dezambiguizare
Nume proprii